Анж Пьер Гийом Увре де Сен-Кантен (; ,  — ) — французский дипломат.

Сын Пьера Луи Шарля Увре де Сен-Кантена, возглавлявшего налоговую службу департамента Эр и Луар.

Получил юридическое образование. Поступил на службу в министерство иностранных дел в 1850 году. Служил во французских дипломатических представительствах в Лиссабоне (в 1852 г.), Тунисе (1852—1855), Бухаресте (1855), Константинополе (1855—1857), Тегеране (1857—1859). Затем работал в комиссии по делимитации франко-испанской границы. Далее во французских представительствах в Штутгарте (1866—1871), Танжере (1871—1872). С 1872 г. первый секретарь посольства Франции в Перу. С апреля 1875 г. по май 1877 г. поверенный в делах Франции в Японии. В 1878 г. генеральный консул в Белграде, затем поверенный в делах в Черногории с временной резиденцией в Рагузе. С 1880 г. первый поверенный в делах Франции в Черногории, входил в международную комиссию по определению границ Черногории. Завершил дипломатическую службу в 1889—1893 гг. в качестве посла Франции в Иране.

О своём первом пребывании в Иране опубликовал отдельным изданием очерк «Заметки о путешествии к горам Эльбурс и в Мазендеран» (; 1859). Второе пребывание в этой стране дало ему материал для романа «Любовь в стране магов» (; 1891, русский перевод И. Гриневской, 1897), в котором в беллетризованной форме рассказывается о движении и вере бабистов. В 1893 г. под общим названием «Огонь и вода» () напечатал две пьесы, одна из которых была посвящена гибели балерины Эммы Ливри.

Кавалер Ордена Почётного легиона (1862).

Примечания 

Дипломаты Франции
Писатели Франции
Французские писатели